Eqalugaarsuit Qaavat bezeichnet:
 Eqalugaarsuit Qaavat (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalugaarsuit Qaavat (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland